Una yiji era una cortesana de alto rango en la antigua China.

En principio las Yiji no estaban directamente implicadas en el comercio sexual, sino que actuaban como una artista especializada en música, canto y poesía, para complacer a dignatarios e intelectuales. Eran respetadas y renombradas por su arte y educación en los clásicos, y contratadas para actuar ante clientes masculinos y femeninos, así como funcionarios del estado. Aunque la yiji podía en ciertos casos realizar favores sexuales a un cliente, esto no formaba parte de su profesión como yiji, sino un favor paralelo externo a su profesión y considerado separado de ella.

Después del establecimiento de la dinastía Qing en 1644, sin embargo, el estado prohibido a las yiji ser empleadas por el estado. Esto las hizo dependientes del patrocinio de clientes privados, lo que hizo derivar la profesión hacia la prostitución, pues los clientes masculinos empezaron a reclamar favores sexuales a cambio de su patrocinio.

Una yiji podía provenir de varios orígenes, pero un fondo común era el de una esclava de burdel: una niña comprada por un burdel y educada en las artes para ser cortesana. Los burdeles de lujo eran denominados "casas de flores" y su clientela estaba formada por funcionarios, intelectuales y altos oficiales del ejército. Las yiji más famosas podían ganar fortunas sustanciales, sin embargo, estaban a menudo endeudadas con sus asociados, y como carecían de familia, estaban expuestas a habituales pleitos ruinosos. Cuando la yiji se retiraba, a menudo educaba a su propia hija para ser su sucesora, o seleccionaba una discípula para ello.

Véase también 

 Sing-song girls
 Geisha
 Odalisca
 Oiran
 Tawaif

Referencias 

Antiguas ocupaciones
Cortesanas y prostitutas